Young Americans steht für:

Filme:
 Young Americans (1967), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Alexander Grasshoff
 Young Americans (1993), britischer Film von Danny Cannon

Sonstiges:
 Young Americans (Album), Musikalbum von David Bowie (1975)
 The Young Americans, US-amerikanische Künstlergruppe